Дивізія А 1957—1958 — 40-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге здобув Петролул.

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Протягом сезону клуб УТА (Арад) мав назву Фламура Рош'є.
2. Після закінчення сезону клуб Динамо (Клуж) був ліквідований. Гравці переїхали до клубу Динамо (Бакеу), який і став виступати у Дивізії А у наступному сезоні.
3. Після закінчення сезону клуб Енергія Стягул Рошу (Орашул-Сталін) змінив назву на Стягул Рошу.
4. Після закінчення сезону клуб Локомотива (Бухарест) змінив назву на Рапід.
5. Після закінчення сезону клуб Мінерул (Петрошань) змінив назву на Джиул.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1957–1958
Румунія
Румунія
1957 у румунському спорті
1958 у румунському спорті